Finkelbach ist der Name folgender Gewässer:

 Finkelbach (Erft), linker Zufluss der Erft in Bedburg, Rhein-Erft-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Finkelbach (Nister), rechter Zufluss der Nister (Sieg) am Bahnhof Niederroßbach, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Finkelsbach, linker Zufluss der Inde in Eschweiler, Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen
 Finkenbach